Jacarezinho — município do Paraná
Associação Esportiva Jacarezinho — time de futebol da cidade de Jacarezinho, estado do Paraná
Jacarezinho (bairro do Rio de Janeiro) — bairro do Rio de Janeiro
Estação Jacarezinho — estação de trem do Rio de Janeiro
Unidos do Jacarezinho — escola de samba do Rio de Janeiro
Jacarezinho (escola de samba) — escola de samba do município de Brasília de Minas

Ver também
 Jacaré (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos